Gnilka ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gnilka (* 1936), deutscher Altphilologe
 Joachim Gnilka (1928–2018), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Gnielka